Stigmus eurasiaticus — вид песочных ос (Crabronidae) рода  из подсемейства Pemphredoninae (подтриба Stigmina, триба Pemphredonini).

Распространение
Палеарктика: Россия (Карелия, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток).

Описание 
Мелкие осы, длина тела около 4 мм: самки 3,8—4,4 мм; самцы 3,6—4,4 мм. Окраска, в основом, чёрная, со светлыми отметинами на ногах, усиках, плечевых буграх и челюстях. В переднем крыле одна дискоидальная ячейка и две радиомедиальные. Средние голени с одной шпорой. Брюшко стебельчатое. Гнёзда устраивают в сердцевине ветвей. Охотятся на тлей и листоблошек, которыми выкармливают своих личинок.

Систематика 
Вид был впервые описан в 2017 году российским гименоптерологом Михаилом Мокроусовым (Нижний Новгород). Ранее в России был известен под названием . После дополнительного изучения типовых и других экземпляров, обнаружились отличия и выяснилось, что исходный вид обитает только в Японии, на Курильских островах и Тайване. Все материковые популяции в итоге были описаны как новый вид  . Голотипом был обозначен экземпляр из Присурского заповедника (Чувашия).

Примечания

Литература 
 Bohart R. M., A. S. Menke. 1976. Sphecid wasps of the world, a generic revision. — Berkeley, Los Angeles, London. Univ. Calif. Press: 1—695.
 Tsuneki K. 1954. The genus Stigmus Panzer of Europe and Asia with descriptions of eight new species (Hymenoptera: Sphecidae). — Mem. Fac. Lib. Arts, Fukui Univ., Ser. II (Nat. Sei.) 3: 1—38.

Ссылки 
 
 Genus Stigmus. Iowa State University.

Песочные осы
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 2017 году